Bowdon peut se référer à plusieurs localités :

aux États-Unis :
 Bowdon, Dakota du Nord
 Bowdon, Géorgie

au Royaume-Uni :
 Bowdon, Grand Manchester